US Open 1970 (tennis)
 US Open 1970 (tennis, mannen)
 US Open 1970 (tennis, vrouwen)
 US Open 1970 (golf)